Orindiúva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Orindiúva (ort), São Paulo, 
 Orindiúva (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar